Gustav Jäger je jméno patřící více osobám:

 Gustav Jäger (1832–1917) – würtemberský propagátor vlněného prádla
 Gustav Adolf Jäger senior (1851–1927) – český podnikatel německé národnosti, majitel pletárny Gustav Jäger
 Gustav Adolf Jäger junior (1878–1954) – po smrti otce majitel pletárny Gustav Jäger
 Gustav Jäger (fyzik) (1865–1938) – rakouský fyzik